Sammy is een voornaam en kan daarnaast ook verwijzen naar
 Sammy (strip), een Belgische stripreeks, getekend door Berck
 Sammy (lied); een lied uit 1966 door Ramses Shaffy

 Sammy (voornaam)
 Sammy Davis jr., Amerikaans entertainer
 Sammy Mahdi, Belgisch politicus
 Sammy Hagar, Amerikaans zanger